Het ATP-toernooi van Rotterdam 2016, met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament, is de vierenveertigste editie van het ATP-toernooi van Rotterdam. Het wordt gehouden van 8 tot en met 14 februari 2016 in het evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Vorig jaar werd het enkelspel gewonnen door Stan Wawrinka , dit jaar is hij echter niet van de partij. In het dubbelspel zullen Jean-Julien Rojer en Horia Tecău hun titel proberen te verdedigen.

Het toernooi van 2016 trok 114.399 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2016
Rotterdam